Il doppio del torneo di tennis XL Bermuda Open 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Robert Kendrick e Mark Merklein che hanno battuto in finale Ashley Fisher e Andrew Kratzmann che si sono ritirati sul punteggio di 6-3, 3-1.

Teste di serie 

 Ashley Fisher /  Andrew Kratzmann (finale)
 Martín García /  Mariano Hood (quarti di finale)

 Simon Aspelin /  Johan Landsberg (primo turno)
 Sergio Roitman /  Andrés Schneiter (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

XL Bermuda Open 2003